«Beautiful Mess» («Красивый беспорядок», «Прекрасный беспорядок», «Прекрасный хаос») — песня, с которой Кристиан Костов представил Болгарию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве и занял там 2-е место.

Национальный отбор 

«Beautiful Mess» была выбрана из шести заявок на внутренний национальный отбор. Заявки оценивала комиссия телеканала БНТ, представители музыкальной индустрии и специально сформированная международная фокус-группа из экспертов с опытом Евровидения.

«Beautiful Mess» была создана в сотрудничеству между БНТ, «Virginia Records» (болгарский лейбл, артистом которого был Кристиан в данный момент) и «Symphonics International». Авторы музыки и текста песни - Йоаким Перссон, Борислав Миланов, Себастьян Арман, Алекс Омар и Александр В. Блэй.

Сюжет песни 
Это песня о любви. Певец заявляет, что его любовь останется неизменной, что бы ни случилось в этом мире.

В интервью газете «Вечерняя Москва» Кристиан сказал, что песня «обо всём том, что помогает нам оставаться собой в этом большом и запутанном мире».

Видеоклип 

В съемочном процессе, который продлился свыше 20 часов, приняли участие 35 актеров. Режиссером видеоклипа стал Люси Иларионов, оператор - Андрей Андреев. За концепцию отвечал хореограф Милен Данков.

Евровидение-2017 

Постановка «Beautiful Mess» - работа шведской Саши Жан-Баптист. Бек-вокалисты Кристиана Костова были Владимир Михайлов, Сезар Сампсон и Борислав Димитров (Бобо).

Песня участвовала в первом полуфинале конкурса и заняла 1 место с 403 очков. В финале «Beautiful Mess» финишировала вторая с 615 очков.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни на английском языке
Синглы 2017 года
Песни Болгарии на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2017»